Thanet peut faire référence à :

 Île de Thanet, est une ancienne île d'Angleterre, à la pointe orientale du Kent
 Thanet (district), un district d'administration locale
 Thanet College, ancien nom de 
 , une courte branche du canal de Leeds et Liverpool
 , un titre dans la pairie d'Angleterre créé en 1628
 , une formation géologique trouvée dans le bassin de Londres et du sud-est de l'Angleterre
 , un destroyer de classe S de la Royal Navy

Voir aussi
Thanétien, dans l'échelle de temps géologique de l'ICS, le dernier âge ou l'étage stratigraphique le plus élevé de l'époque paléocène